Венгль () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Па-де-Кале, округ Ланс, кантон Венгль. Расположена в 7 км к северу от Ланса, в 6 км от автомагистрали А21 "Рокада Миньер", на берегу канала Дёль.

Население (2018) — 8 754 человека.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Ведаста, восстановленная после Первой мировой войны

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство - 0,0 %
 промышленность - 21,2 %
 строительство - 4,4 %
 торговля, транспорт и сфера услуг - 37,5 %
 государственные и муниципальные службы - 36,9 %

Уровень безработицы (2017) — 22,1 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Па-де-Кале — 17,2 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 17 770 (Франция в целом — 21 110, департамент Па-де-Кале — 18 610).

Демография 
 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Венгля с 2020 года занимает Себастьян Мессан (Sébastien Messent). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им левый список победил во 2-м туре, получив 57,75 % голосов.

См. также 
 Округа департамента Па-де-Кале
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года
 Энциклопедия коммун Франции

Коммуны департамента Па-де-Кале